

Astronomia 
4356 Marathon – un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 12,36 km

Aziende 
Marathon Group – compagnia di produzioni televisive francese, controllata della De Agostini Communications 
Marathon Oil – compagnia petrolifera statunitense

Cinema 
Marathon (Run for Your Life) – film del 1988 diretto da Terence Young
Marathon – film del 1992 diretto da Carlos Saura
Marathon - Enigma a Manhattan (Marathon) – film del 2002 diretto da Amir Naderi

Geografia 
 Canada
 Marathon – città del Distretto di Thunder Bay, Ontario
 Stati Uniti d'America
Marathon – città della Contea di Monroe, Florida
Marathon – città della Contea di Buena Vista, Iowa
Marathon – township della Contea di Lapeer, Michigan
Marathon – città della Contea di Cortland, New York
Marathon – census-designated place della Contea di Brewster, Texas
Marathon – città della Contea di Marathon, Wisconsin

Informatica 
 Marathon – nome in codice del processore grafico Intel 2700G

Musica 
Marathon – album di Carlos Santana del 1979
Marathon – album dei Saga del 2003
Marathon – singolo dei Rush del 1986

Letteratura 
Marathon – romanzo di Andrea Frediani del 2011

Sport 
Marathon – specialità del ciclismo in mountain bike
Club Deportivo Marathón – società calcistica honduregna

Televisione 
Marathon – film per la TV del 2007 diretto da Ken Yoshida
Marathon (Run for Your Life) – film statunitense del 1988 diretto da Terence Young.

Videogiochi 
Marathon – sparatutto in prima persona del 1994 di Bungie Studios, primo episodio di una trilogia composta anche da Marathon 2: Durandal e Marathon Infinity

Pagine correlate 
Maratona